Communicating sequential processes - формальна мова для опису взаємодій в рівночасних системах
 , проект стандарту комп'ютерної безпеки для боротьби з XSS атаками
 Chip-scale package - формат корпусу інтегральної схеми